Onizuka bezeichnet:
 (3355) Onizuka, einen Asteroiden
 der Luftwaffenbasis Onizuka Air Force Station in Sunnyvale (Kalifornien)

Onizuka ist der Familienname folgender Personen:
 Ellison Shoji Onizuka (1946–1986), US-amerikanischer Astronaut
 Katsuya Onizuka (* 1970), japanischer Boxer

sowie des fiktionalen Charakters
 Great Teacher Onizuka